Markerul este un instrument de scris, folosit în special pentru sublinierea de pasaje în texte tipărite. Vârful este făcut dintr-un material poros. Pasta folosită este colorată și flourescentă, permițând citirea textului peste care a fost aplicat markerul. 

Instrumente de scris